Příjmení Ingle má několik osobností:

 Doug Ingle – americký hudebník, člen Iron Butterfly
 Brendan Ingle – irský boxer
 Christofer Drew Ingle – americký hudebník
 John Ingle – americký herec
 Richard Ingle (1609–1653) – anglický námořník, pirát a obchodník